Жан-Клод Трамбле (; 22 січня 1939, Ла Бе — 7 грудня 1994 Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1957 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» (НХЛ) та «Квебек Нордікс» (ВХА).

Загалом провів 902 матчі в НХЛ, включаючи 108 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1965, 1966, 1968, 1969, 1971.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1959, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1971.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1968.
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1973, 1975, 1976.
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1974.
 Володар Кубка АВКО в складі «Квебек Нордікс» — 1977.
 Учасник матчу усіх зірок ВХА — 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА‎
Померли в Монреалі
Померли від раку нирки